Objawienie w Lipowcu – objawienie, jakiego doznał Janek Bukowczyk, dnia 26 maja 1949 we wsi Lipowiec (województwo podkarpackie).

Historia 
Do objawienia doszło w wyludnionej w ramach Akcji Wisła wsi Lipowiec. Pastwiska należące do wsi wykorzystywane były po wysiedleniu dawnych właścicieli przez mieszkańców pobliskich Jaślisk. Krowy pilnowane były najczęściej przez chłopców, bawiących się w pozostałościach osady, to jest w pobliżu kapliczki, stojącej przy tzw. Spirytusowej Drodze, w miejscu gdzie opuszczała dolinę Bielczy i wspinała się na stoki Kamienia. Rejon ten nosił nazwę Dymaniwnia. Stoi tam kapliczka z 1911, zbudowana z kamienia rzecznego przez rodzinę Warianków. Wewnątrz wisi ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, umieszczona tam przez miejscowych grekokatolików, którzy w okresie międzywojennym przeszli na prawosławie.

W dniu 26 maja 1949 trzech chłopców z Jaślisk bawiło się w księży okadzając kapliczkę tlącymi się elementami z ogniska. Doszło do zaprószenia ognia i część ołtarza w kapliczce zaczęła się palić. Dwóch chłopców, przebywających w kapliczce rozpoczęło gaszenie pożaru, a trzeci – Janek Bukowczyk, przebywający wówczas przy ognisku, usłyszał łoskot toczącego się nań z góry głazu. Odwrócił się i ujrzał postać Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku w promieniach zachodzącego Słońca. Pogroziła mu ona palcem i powiedziała: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Bukowczyk pobiegł do chłopców, którzy w międzyczasie ugasili ogień, zabrał ich ze sobą, ale Matki Bożej już nie było. Chłopiec opowiadał, że była ona podobna do osoby z obrazu w kapliczce, jednak dużo piękniejsza. 

Wiadomość o objawieniu rozeszła się szybko po okolicy. Mimo okresu stalinowskiego, rozwinął się ruch pielgrzymkowy, zarówno indywidualny, jak i grupowy, który trwa nieprzerwanie do dziś.

Stan obecny 
Kapliczką opiekuje się rodzina Lorenców z Jaślisk, a także córki fundatora z Kanady. W miejscu objawienia w 1993 Stanisław Lorenc wybudował drewnianą kapliczkę z dużą figurą Matki Bożej. Było to wotum wdzięczności za uratowanie jego synowej. Przy drodze do Jaślisk stoi drewniany Jurkiw Krest (krzyż) z 1903. Pomiędzy kościołem w Jaśliskach, a miejscem objawień ustawiono stacje Drogi Krzyżowej. Odbywają się tu pielgrzymki różańcowo-pokutne od maja do października (pierwsze niedziele miesiąca).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sanktuarium Lipowiec – dostęp 28.3.2016

Lipowiec
Lipowiec (województwo podkarpackie)